Göteborgsklass kan syfta på:

Göteborg-klass (jagare) – en jagare i svenska flottan byggda 1934–1940.
Göteborg-klass (korvett) – en kryssare i svenska flottan byggda 1990–1993.